Deux bâtiments de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Olympus :
Le  est un sous-marin de classe Odin lancé en 1928 et coulé en 1942.
Le  est un sous-marin de classe Oberon lancé en 1961. Désarmé en 1989, il est vendu à la marine canadienne pour servir de navire-école.

Voir aussi 

Olympus